Trudovoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Trudovoie (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Trudovoie (Saki), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Trudovoie (Simferòpol), localitat de la República de Crimea, a Rússia